Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд (Молодёжный чемпионат Европы по футболу; ) — международное футбольное соревнование среди молодёжных национальных футбольных сборных Европы. Чемпионат Европы проводится управляющим органом европейского футбола УЕФА, и участвовать в нём могут молодёжные (не старше 21 года) мужские футбольные национальные сборные всех стран-членов УЕФА. Финальная стадия турнира проводится раз в 2 года.

Предшественником соревнований был Кубок Европы по футболу для молодёжных команд, проводившийся в 1967—1969 годах, и в 1970 году заменённый чемпионатом Европы среди молодёжных команд.
Первый чемпионат Европы среди молодёжных команд был проведён в 1972 году, первыми обладателями трофея стали футболисты сборной Чехословакии. До 1978 года возрастной ценз футболистов имевших право участвовать в чемпионате составлял 23 года, после 1978 года в регламенте турнира появилось уточнение, говорящее о том, что на момент проведения первого матча отборочного цикла чемпионата, футболисту сборной не должно быть более 21 года. К проведению же финальных матчей турнира некоторым футболистам исполняется 22, а иногда и 23 года.

За время проведения регламент соревновательной части турнира многократно менялся. Изначально организаторы соревнований отдали предпочтение сочетанию круговой и «олимпийской» систем розыгрыша, в группах выявлялись восемь сильнейших команд, которые затем выявляли сильнейшего в двухматчевых поединках. При этом финал так же состоял из игр дома и в гостях. Данная система розыгрыша просуществовала до 1994 года, когда УЕФА приняло решение о проведении финального турнира в рамках одной страны — хозяйки турнира. В 1998 году, с целью повышения статуса и зрелищности турнира УЕФА скорректировало форму розыгрыша, увеличив количество участников заключительных матчей с четырёх до восьми. С 2000 года в финальной стадии турнира стали проводиться матчи в рамках двух групп по 4 команды в каждой с последующим выходом двух лучших в финал. С 1992 года молодёжные первенства Европы одновременно стали являться отборочными турнирами к очередному Олимпийскому футбольному турниру, в тех случаях, когда цикл заканчивается в год проведения очередных Олимпийских игр. В 2006 году УЕФА приняло решение развести по срокам соревнования молодёжных сборных со «взрослым» первенством континента, единожды изменив интервал между финальными стадиями турнира с двух до одного года.

За время проведения турнира наибольших успехов в нём добились сборные Италии и Испании, становившиеся лучшими в Европе по 5 раз, три раза побеждали советские футболисты, по два раза трофей доставался Германии, Англии, Чехии (Чехословакии) и Нидерландов.

Десятки футболистов принявших участие в молодёжном чемпионате впоследствии стали игроками своих национальных сборных, и выросли в выдающихся футболистов. Некоторые из них: итальянцы Дино Баджо, Деметрио Альбертини, Франческо Тольдо, Фабио Каннаваро, Кристиан Пануччи, Алессандро Неста, Франческо Тотти, Кристиан Аббьяти, Дженнаро Гаттузо, Андреа Пирло, Альберто Джилардино, немцы Мануэль Нойер, Матс Хуммельс, Месут Озиль, Сами Хедира, французы Лоран Блан, Эрик Кантона, Жан-Ален Бумсонг, Сидней Гову, испанцы Гути, Хуан Карлос Валерон, чех Мирослав Гайдушек, советские футболисты Давид Кипиани, Валерий Газзаев, Андрей Канчельскис, Игорь Шалимов, Игорь Колыванов и другие.

Победители и призёры

Достижения

Медали (1972-2021)

Примечание: Полуфинальное выступление считалось долей бронзы.

Ссылки